Blosi (en llatí Blosius o de vegades Blossius) va ser el nom d'una família noble de Campània.

Els seus representants principals van ser:
 F. Mari Blosi (F. Marius Blosius). Va ser pretor de Campània quan Càpua es va revoltar contra els romans i es va unir a Anníbal l'any 216 aC.
 Gai Blosi, filòsof romà.
 Els Blosis, nom donat a dos germans de cognom Blosi

Referències 

Cognoms romans
Història de la Campània